Mabudża – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Mabudża – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama